Il Petrow è una squadra lettone di calcio a 5, fondata nel 2015 con sede a Riga.

Palmarès 
Campionato lettone: 1
2019-20

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale

Petrow